Lasdehnen ist der Name ehemals ostpreußischer Orte im heutigen Litauen bzw. Russland:

 Lasdehnen, 1938 bis 1946 Haselberg (Ostpr.), Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Krasnosnamensk (Kaliningrad), (Kreis-)Stadt im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Lasdehnen, Kreis Tilsit/Pogegen/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1945: Lazdėnai (Pagėgiai), Dorf in der Rajongemeinde Pagėgiai, Bezirk Tauragė, Litauen

Siehe auch:
 Groß Lasdehnen, 1938 bis 1946 Streusiedel, Kreis Insterburg, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Klein Lasdehnen, 1938 bis 1946 Klein Streusiedel, Kreis Insterburg, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Neu Lasdehnen, 1938 bis 1946 Neuwalde, Kreis Insterburg, Ostpreußen, ab 1946: Petschjorskoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Neuhof-Lasdehnen, 1938 bis 1946 Altbaum, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, ab 1946: Smolenskoje, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland